Phausis är ett släkte av skalbaggar. Phausis ingår i familjen lysmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Lysmaskar
Phausis